

События 
 Консулы имп. Константин и имп. Лициний.
 Смерть епископа Карфагена Маиорина. Епископом стал Донат Великий. Начало движения донатистов.
 Наступление хуннов на Чанъань отбито южнокитайскими войсками.
 315 (316) — Лусю, сын Илу, убил отца. Распря, ханом стал Юйлюй.
 315 — Хан табгачей Лусю.
 315—321 — Хан табгачей Юйлюй.

Родились 
 Ганнибалиан Младший — член династии Константина.
 Гимерий — античный греческий оратор и учитель риторики, софист.
 Иларий Пиктавийский — святой православной и католической церкви, епископ и учитель церкви.
 Кирилл Иерусалимский — один из Отцов Церкви, епископ Иерусалимский.
 Лициний II — соправитель императора Лициния в 317—324 годах.
 Палладий Ратиарский — христианский богослов второй половины IV века.
 Элий Донат — римский грамматик и ритор.

Скончались 
 Галерия Валерия — дочь императора Диоклетиана и жена императора Галерия.
 Приска (жена Диоклетиана).

См. также